Osoby o tym nazwisku:
 Douglas Emhoff – amerykański prawnik
 Ella Emhoff – amerykańska modelka, artystka i projektantka mody